Kateřina Smutná (ur. 13 czerwca 1983 w Jabloncu nad Nysą, Czechosłowacja) – czeska biegaczka narciarska od 2006 do 2016 roku reprezentująca Austrię. Od sezonu zimowego 2016/2017 ponownie reprezentuje reprezentację Czech. Zwyciężczyni klasyfikacji generalnej cyklu biegów długodystansowych Visma Ski Classics.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kateřina Smutná pojawiła się w lutym 2001 roku, podczas mistrzostw świata juniorów w Szklarskiej Porębie, gdzie zajęła między innymi 41. miejsce w biegu na 5 km techniką klasyczną. Najlepszy wynik w tej kategorii wiekowej osiągnęła na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w biegu na 15 km klasykiem była trzynasta. Startowała także na mistrzostwach juniorów w Sollefteå w 2003 roku, zajmując szesnaste miejsce w biegu na 5 km stylem klasycznym oraz osiemnaste miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 23 listopada 2002 roku w Kirunie, zajmując 65. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła dopiero 25 listopada 2006 roku w Ruce, kiedy zajęła 22. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W sezonie 2006/2007 punktowała jeszcze parę razy, najlepsze wyniki osiągając 28 stycznia w Otepää i 14 marca 2007 roku w Drammen, gdzie zajmowała dziesiąte miejsca w sprintach techniką klasyczną. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 41. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, który ukończyła na 24. pozycji. W zawodach pucharowych najlepszy wynik osiągnęła 16 stycznia 2009 roku w Vancouver i 6 lutego 2010 roku w Canmore, gdzie była czwarta w sprincie klasykiem.

Pierwszą duża imprezą w kategorii seniorów były dla niej mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 roku. Wystąpiła tam tylko w biegu na 10 km klasykiem, który ukończyła na 51. pozycji. Najlepiej wypadła podczas mistrzostw świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie sprincie techniką klasyczną była jedenasta. Jej największym sukcesem olimpijskim jest zajęcie jedenastego miejsca w tej samej konkurencji na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku.

W kwietniu 2021 r. ogłosiła zakończenie kariery.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

FIS Worldloppet Cup (FIS Marathon Cup)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2003/2004: 5.
 sezon 2004/2005: 10.
 sezon 2014/2015: 7.
 sezon 2016: 13.
 sezon 2017: 9.

Miejsca na podium

Visma Ski Classics

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 1.
 sezon 2015/2016: 3.
 sezon 2016/2017: 2.
 sezon 2017/2018: 2.
 sezon 2018/2019: 3.
 sezon 2019/2020: 3.
 sezon 2021: 4.
 sezon 2021/2022: 63.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy olimpijczycy
Czescy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983